

Pessoas 
 Birger Lüssow

Localidades 

 Lüssow (Nordvorpommern)

Desambiguação